Fredrik Malm kan syfta på:

* Fredric Malm (1811–1856), svensk grosshandlare
 Fredrik Malm (1879–1962), svensk ämbetsman
 Fredrik Malm (född 1977), svensk politiker